Corallomyces är ett släkte av svampar. Corallomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corallomyces